Нодза́ва () — японская фамилия.

Известные носители:
 Нодзава, Масако (род. 1936) — японская сэйю.
 Нодзава, Нати (1938—2010) — японский сэйю.
 Нодзава, Такуя (род. 1981) — японский футболист, выступающий в Джей-лиге за клуб «Касима Антлерс».

См. также 
 Нодзаваонсен